Файя — власна назва.

Особи 
 Файя Кромміонська — персонаж давньогрецьких міфів.

Топоніми

Файя-Ларжо — місто.

Файя (Кабесейраш-де-Башту) — парафія.